Jméno a příjmení Jack Wilson nosí více osobností:

 Jack Wilson (boxer) (1918–1956) – americký boxer
 Jack Wilson (hráč kriketu) (1921–1985) – australský hráč kriketu
 Jack Wilson (hudebník) (1936–2007) – americký klavírista
 Jackie Wilson (1934–1984) – americký soulový zpěvák